Губерна́тор — глава исполнительной ветви власти штата. В зависимости от индивидуальной юрисдикции, может принимать решение по бюджету, назначений судебных и административных лиц, принятии законодательных актов. Губернатор также может иметь дополнительные функции. В его лице штат имеет главнокомандующего его национальной гвардии, и во многих штатах губернатор частично или абсолютно имеет право помилования по уголовным наказаниям. Все американские губернаторы избираются на срок в четыре года, за исключением в Нью-Гемпшира и Вермонта, которые служат по два года.

Список губернаторов

См. также 
 Штаты США

Ссылки 
 Система власти в штатах США